Wajdi Bouazzi (Kasserine, 1985. augusztus 16. –) tunéziai labdarúgó-középpályás.

Források 
 

1985-ben született személyek
Tunéziai labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek